JEV est un sigle qui peut désigner :
 jeu d'essais et vérifications, un élément de test informatique ;
 Jean-Éric Vergne, un pilote de Formule E, dont JEV est l'habituel surnom.